Boisselot ist der Familienname folgender Personen:

 Jean Louis Boisselot (1782–1847), französischer Unternehmer und Gründer des s Boisselot & Fils, Marseille
 Louis-Constantin Boisselot (1809–1850), französischer Klavierbauer
 Xavier Boisselot (1811–1893), französischer Komponist und Klavierbauer

Boisselot steht für folgende Unternehmen:

 Boisselot & Fils, Klavierbau-Unternehmen
 Boisselot Automobile and Special Gasoline Motor Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller